Johann Augspurg ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Johann Augspurg (Superintendent) (Johann Augsburg; vor 1631–nach 1638), Wolfenbütteler Gymnasialdirektor, Pastor und Superintendent
 Johann Christoph Augspurg (1712–1771), deutscher Rechtsgelehrter
 Johann Dietrich Andreas Augspurg (1750–1821), deutscher Verwaltungsbeamter, Amtmann und Kantonsmaire